Dieze (havezate), een voormalige havezate in Overijssel
Dieze (rivier), een rivier in 's-Hertogenbosch;
Fort Dieze, een fort aan deze rivier tijdens het Beleg van 's-Hertogenbosch om de scheepvaart te controleren;
De Dieze, een sportclub in 's-Hertogenbosch;
Diezekanaal, scheepvaartroute van deze rivier bij Engelen;
Diezerpoort (woonwijk), ook wel Dieze genoemd, een woonwijk in Zwolle (Overijssel);
Diezerpoort (stadspoort), een stadspoort in Zwolle (Overijssel).